Казниго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 3348 человек (2008 г.), плотность населения составляет 248 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 24020. Телефонный код — 035.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna d'Erbia), святой Иоанн Креститель и святой Себастьян, празднование 5 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.casnigo.bg.it/

Ссылки 
 http://www.comune.casnigo.bg.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/